|-
|(50251)||2000 BY22|| align=right|14,6|| align=right|2,765|| align=right|0,135|| align=right|2,87|| align=right|4,597||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(50252)||2000 BE23|| align=right|16,0|| align=right|2,286|| align=right|0,141|| align=right|3,50|| align=right|3,455||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(50253)||2000 BP24|| align=right|13,3|| align=right|2,621|| align=right|0,097|| align=right|16,42|| align=right|4,243||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50254)||2000 BC25|| align=right|15,5|| align=right|2,160|| align=right|0,186|| align=right|1,21|| align=right|3,173||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50255)||2000 BY25|| align=right|14,8|| align=right|2,610|| align=right|0,080|| align=right|3,22|| align=right|4,217||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50256)||2000 BJ26|| align=right|15,6|| align=right|2,235|| align=right|0,143|| align=right|3,63|| align=right|3,341||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50257)||2000 BQ26|| align=right|15,3|| align=right|2,373|| align=right|0,188|| align=right|2,85|| align=right|3,654||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50258)||2000 BV26|| align=right|14,0|| align=right|2,548|| align=right|0,154|| align=right|14,53|| align=right|4,067||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50259)||2000 BE27|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,084|| align=right|3,99|| align=right|4,231||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50260)||2000 BK27|| align=right|14,9|| align=right|2,214|| align=right|0,211|| align=right|6,69|| align=right|3,294||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50261)||2000 BM27|| align=right|15,3|| align=right|2,348|| align=right|0,109|| align=right|2,06|| align=right|3,598||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50262)||2000 BN27|| align=right|15,4|| align=right|2,361|| align=right|0,185|| align=right|1,83|| align=right|3,628||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50263)||2000 BU27|| align=right|14,5|| align=right|2,784|| align=right|0,065|| align=right|3,44|| align=right|4,645||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50264)||2000 BX27|| align=right|14,0|| align=right|3,072|| align=right|0,180|| align=right|2,23|| align=right|5,385||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50265)||2000 BN28|| align=right|14,9|| align=right|2,242|| align=right|0,081|| align=right|10,26|| align=right|3,356||MBA||31. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50266)||2000 BU28|| align=right|13,8|| align=right|2,751|| align=right|0,117|| align=right|10,19|| align=right|4,563||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50267)||2000 BS29|| align=right|14,7|| align=right|2,529|| align=right|0,122|| align=right|13,83|| align=right|4,020||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50268)||2000 BD31|| align=right|14,7|| align=right|2,706|| align=right|0,034|| align=right|7,08|| align=right|4,450||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50269)||2000 BZ34|| align=right|14,8|| align=right|2,320|| align=right|0,099|| align=right|6,51|| align=right|3,533||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50270)||2000 CJ|| align=right|16,2|| align=right|2,311|| align=right|0,099|| align=right|3,72|| align=right|3,513||MBA||2. februar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(50271)||2000 CW|| align=right|13,9|| align=right|2,682|| align=right|0,174|| align=right|9,91|| align=right|4,391||MBA||1. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(50272)||2000 CZ|| align=right|15,1|| align=right|2,646|| align=right|0,086|| align=right|3,87|| align=right|4,303||MBA||3. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50273)||2000 CA1|| align=right|15,2|| align=right|2,575|| align=right|0,064|| align=right|0,78|| align=right|4,132||MBA||3. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50274)||2000 CN1|| align=right|15,7|| align=right|2,355|| align=right|0,083|| align=right|1,95|| align=right|3,613||MBA||4. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50275)||2000 CU1|| align=right|13,9|| align=right|2,598|| align=right|0,062|| align=right|7,13|| align=right|4,186||MBA||4. februar 2000||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(50276)||2000 CS2|| align=right|13,7|| align=right|2,587|| align=right|0,061|| align=right|15,39|| align=right|4,161||MBA||4. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50277)||2000 CX6|| align=right|14,1|| align=right|2,572|| align=right|0,069|| align=right|12,64|| align=right|4,123||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50278)||2000 CZ12|| align=right|15,3|| align=right|2,630|| align=right|0,036|| align=right|1,27|| align=right|4,265||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50279)||2000 CX14|| align=right|15,2|| align=right|2,616|| align=right|0,057|| align=right|2,73|| align=right|4,232||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50280)||2000 CN17|| align=right|13,8|| align=right|2,638|| align=right|0,167|| align=right|15,15|| align=right|4,283||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50281)||2000 CV18|| align=right|13,7|| align=right|2,608|| align=right|0,149|| align=right|11,89|| align=right|4,211||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50282)||2000 CM19|| align=right|15,5|| align=right|2,632|| align=right|0,061|| align=right|4,05|| align=right|4,269||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50283)||2000 CO20|| align=right|14,8|| align=right|2,787|| align=right|0,065|| align=right|3,36|| align=right|4,652||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50284)||2000 CP23|| align=right|14,5|| align=right|2,766|| align=right|0,063|| align=right|5,06|| align=right|4,600||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50285)||2000 CB25|| align=right|14,5|| align=right|2,302|| align=right|0,243|| align=right|7,04|| align=right|3,492||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50286)||2000 CA26|| align=right|15,8|| align=right|2,381|| align=right|0,175|| align=right|1,07|| align=right|3,672||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50287)||2000 CT26|| align=right|14,0|| align=right|2,950|| align=right|0,135|| align=right|2,05|| align=right|5,066||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50288)||2000 CV26|| align=right|14,2|| align=right|2,772|| align=right|0,136|| align=right|13,06|| align=right|4,615||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50289)||2000 CJ27|| align=right|14,5|| align=right|2,529|| align=right|0,166|| align=right|5,05|| align=right|4,020||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50290)||2000 CT27|| align=right|13,9|| align=right|2,269|| align=right|0,121|| align=right|5,86|| align=right|3,416||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50291)||2000 CX28|| align=right|13,7|| align=right|2,555|| align=right|0,171|| align=right|5,68|| align=right|4,084||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50292)||2000 CW29|| align=right|15,3|| align=right|2,368|| align=right|0,192|| align=right|2,89|| align=right|3,644||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50293)||2000 CH30|| align=right|14,0|| align=right|2,672|| align=right|0,176|| align=right|16,80|| align=right|4,368||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50294)||2000 CN31|| align=right|15,9|| align=right|2,411|| align=right|0,125|| align=right|3,52|| align=right|3,743||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50295)||2000 CR31|| align=right|14,9|| align=right|2,683|| align=right|0,057|| align=right|0,90|| align=right|4,394||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50296)||2000 CY32|| align=right|14,2|| align=right|2,776|| align=right|0,121|| align=right|4,14|| align=right|4,624||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50297)||2000 CS33|| align=right|14,7|| align=right|2,434|| align=right|0,140|| align=right|10,87|| align=right|3,797||MBA||4. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50298)||2000 CA34|| align=right|15,1|| align=right|2,752|| align=right|0,035|| align=right|2,71|| align=right|4,565||MBA||4. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50299)||2000 CD34|| align=right|15,2|| align=right|2,416|| align=right|0,193|| align=right|2,85|| align=right|3,755||MBA||4. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50300)||2000 CF34|| align=right|15,4|| align=right|2,619|| align=right|0,047|| align=right|1,16|| align=right|4,239||MBA||5. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50301)||2000 CL36|| align=right|15,9|| align=right|2,299|| align=right|0,092|| align=right|3,69|| align=right|3,484||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50302)||2000 CP36|| align=right|14,2|| align=right|2,780|| align=right|0,050|| align=right|5,99|| align=right|4,635||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50303)||2000 CX36|| align=right|14,9|| align=right|2,281|| align=right|0,179|| align=right|4,63|| align=right|3,445||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50304)||2000 CZ36|| align=right|13,9|| align=right|2,536|| align=right|0,096|| align=right|1,82|| align=right|4,037||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50305)||2000 CA37|| align=right|15,0|| align=right|2,328|| align=right|0,084|| align=right|1,01|| align=right|3,550||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50306)||2000 CA39|| align=right|13,9|| align=right|3,119|| align=right|0,159|| align=right|15,47|| align=right|5,508||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50307)||2000 CG39|| align=right|14,3|| align=right|2,617|| align=right|0,145|| align=right|15,69|| align=right|4,232||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50308)||2000 CK39|| align=right|15,4|| align=right|2,476|| align=right|0,125|| align=right|2,61|| align=right|3,896||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50309)||2000 CO40|| align=right|14,9|| align=right|2,629|| align=right|0,128|| align=right|5,72|| align=right|4,261||MBA||4. februar 2000||Gekko||T. Kagawa
|-
|(50310)||2000 CT40|| align=right|14,9|| align=right|2,656|| align=right|0,066|| align=right|4,96|| align=right|4,327||MBA||1. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(50311)||2000 CC44|| align=right|15,1|| align=right|2,472|| align=right|0,103|| align=right|6,97|| align=right|3,886||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50312)||2000 CN45|| align=right|15,1|| align=right|2,635|| align=right|0,132|| align=right|9,33|| align=right|4,277||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50313)||2000 CX45|| align=right|13,8|| align=right|2,581|| align=right|0,125|| align=right|15,99|| align=right|4,147||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50314)||2000 CY46|| align=right|16,2|| align=right|2,386|| align=right|0,178|| align=right|4,46|| align=right|3,684||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50315)||2000 CV47|| align=right|15,0|| align=right|2,553|| align=right|0,119|| align=right|4,20|| align=right|4,078||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50316)||2000 CY47|| align=right|14,3|| align=right|2,872|| align=right|0,008|| align=right|11,99|| align=right|4,866||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50317)||2000 CZ47|| align=right|15,1|| align=right|2,548|| align=right|0,164|| align=right|4,63|| align=right|4,067||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50318)||2000 CS48|| align=right|15,5|| align=right|2,350|| align=right|0,090|| align=right|6,55|| align=right|3,601||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50319)||2000 CC50|| align=right|14,1|| align=right|3,139|| align=right|0,170|| align=right|8,70|| align=right|5,560||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50320)||2000 CT50|| align=right|14,5|| align=right|2,763|| align=right|0,169|| align=right|6,54|| align=right|4,592||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50321)||2000 CH51|| align=right|13,3|| align=right|2,731|| align=right|0,106|| align=right|4,81|| align=right|4,511||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50322)||2000 CK51|| align=right|13,7|| align=right|3,138|| align=right|0,209|| align=right|6,82|| align=right|5,559||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50323)||2000 CM52|| align=right|15,7|| align=right|2,514|| align=right|0,064|| align=right|2,42|| align=right|3,986||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50324)||2000 CS53|| align=right|14,1|| align=right|2,449|| align=right|0,100|| align=right|6,33|| align=right|3,831||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50325)||2000 CT53|| align=right|14,2|| align=right|2,604|| align=right|0,119|| align=right|14,65|| align=right|4,202||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50326)||2000 CH54|| align=right|14,6|| align=right|2,516|| align=right|0,061|| align=right|5,90|| align=right|3,991||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50327)||2000 CS55|| align=right|14,7|| align=right|2,676|| align=right|0,044|| align=right|2,57|| align=right|4,376||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50328)||2000 CW55|| align=right|16,2|| align=right|2,252|| align=right|0,201|| align=right|0,72|| align=right|3,379||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50329)||2000 CK56|| align=right|14,9|| align=right|2,341|| align=right|0,133|| align=right|7,39|| align=right|3,580||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50330)||2000 CN56|| align=right|12,3|| align=right|3,131|| align=right|0,173|| align=right|14,27|| align=right|5,539||MBA||10. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50331)||2000 CO56|| align=right|14,6|| align=right|2,782|| align=right|0,178|| align=right|7,35|| align=right|4,639||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50332)||2000 CP57|| align=right|14,4|| align=right|2,612|| align=right|0,100|| align=right|14,92|| align=right|4,220||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50333)||2000 CZ57|| align=right|13,2|| align=right|2,570|| align=right|0,199|| align=right|14,28|| align=right|4,120||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50334)||2000 CC58|| align=right|13,5|| align=right|2,666|| align=right|0,132|| align=right|11,85|| align=right|4,352||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50335)||2000 CM58|| align=right|14,1|| align=right|2,415|| align=right|0,091|| align=right|9,90|| align=right|3,752||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50336)||2000 CR60|| align=right|15,3|| align=right|2,567|| align=right|0,145|| align=right|5,64|| align=right|4,112||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50337)||2000 CD61|| align=right|16,1|| align=right|2,347|| align=right|0,163|| align=right|2,25|| align=right|3,594||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50338)||2000 CU61|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,089|| align=right|4,97|| align=right|3,550||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50339)||2000 CF62|| align=right|14,4|| align=right|2,754|| align=right|0,117|| align=right|9,36|| align=right|4,570||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50340)||2000 CH62|| align=right|15,3|| align=right|2,779|| align=right|0,031|| align=right|6,03|| align=right|4,631||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50341)||2000 CR63|| align=right|13,9|| align=right|2,725|| align=right|0,143|| align=right|16,19|| align=right|4,497||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50342)||2000 CT63|| align=right|15,9|| align=right|2,348|| align=right|0,158|| align=right|4,57|| align=right|3,596||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50343)||2000 CX64|| align=right|15,5|| align=right|2,599|| align=right|0,117|| align=right|3,37|| align=right|4,190||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50344)||2000 CA65|| align=right|14,6|| align=right|2,821|| align=right|0,030|| align=right|6,76|| align=right|4,738||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50345)||2000 CK65|| align=right|14,7|| align=right|2,787|| align=right|0,081|| align=right|2,81|| align=right|4,651||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50346)||2000 CP65|| align=right|15,2|| align=right|2,621|| align=right|0,023|| align=right|2,75|| align=right|4,242||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50347)||2000 CA66|| align=right|16,3|| align=right|2,269|| align=right|0,040|| align=right|5,98|| align=right|3,417||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50348)||2000 CF69|| align=right|16,1|| align=right|2,447|| align=right|0,217|| align=right|3,12|| align=right|3,828||MBA||1. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50349)||2000 CC70|| align=right|14,3|| align=right|2,388|| align=right|0,199|| align=right|6,06|| align=right|3,691||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50350)||2000 CD70|| align=right|13,2|| align=right|2,745|| align=right|0,128|| align=right|8,31|| align=right|4,547||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50351)||2000 CE70|| align=right|14,9|| align=right|2,718|| align=right|0,160|| align=right|3,98|| align=right|4,481||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50352)||2000 CK70|| align=right|13,1|| align=right|2,624|| align=right|0,138|| align=right|11,67|| align=right|4,249||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50353)||2000 CW70|| align=right|14,4|| align=right|2,437|| align=right|0,164|| align=right|4,34|| align=right|3,803||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50354)||2000 CX70|| align=right|15,7|| align=right|2,252|| align=right|0,265|| align=right|5,39|| align=right|3,380||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50355)||2000 CB71|| align=right|14,5|| align=right|2,313|| align=right|0,089|| align=right|6,00|| align=right|3,517||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50356)||2000 CH71|| align=right|15,6|| align=right|2,610|| align=right|0,106|| align=right|2,58|| align=right|4,215||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50357)||2000 CJ71|| align=right|15,5|| align=right|2,413|| align=right|0,127|| align=right|2,15|| align=right|3,747||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50358)||2000 CP71|| align=right|14,5|| align=right|2,620|| align=right|0,117|| align=right|11,31|| align=right|4,241||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50359)||2000 CO72|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,057|| align=right|6,75|| align=right|3,671||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50360)||2000 CS75|| align=right|14,3|| align=right|2,545|| align=right|0,107|| align=right|12,43|| align=right|4,059||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50361)||2000 CE76|| align=right|15,1|| align=right|2,458|| align=right|0,063|| align=right|7,04|| align=right|3,853||MBA||5. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50362)||2000 CB77|| align=right|15,0|| align=right|2,426|| align=right|0,138|| align=right|2,09|| align=right|3,779||MBA||10. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50363)||2000 CD77|| align=right|13,8|| align=right|2,682|| align=right|0,182|| align=right|12,74|| align=right|4,392||MBA||10. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50364)||2000 CG77|| align=right|13,8|| align=right|2,770|| align=right|0,054|| align=right|2,37|| align=right|4,609||MBA||10. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50365)||2000 CP77|| align=right|14,9|| align=right|2,623|| align=right|0,186|| align=right|4,44|| align=right|4,247||MBA||7. februar 2000||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(50366)||2000 CW77|| align=right|15,8|| align=right|2,354|| align=right|0,069|| align=right|5,49|| align=right|3,611||MBA||7. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50367)||2000 CB80|| align=right|14,5|| align=right|2,993|| align=right|0,162|| align=right|0,82|| align=right|5,177||MBA||8. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50368)||2000 CY81|| align=right|16,2|| align=right|2,363|| align=right|0,137|| align=right|3,15|| align=right|3,632||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50369)||2000 CK83|| align=right|14,3|| align=right|2,662|| align=right|0,131|| align=right|13,78|| align=right|4,341||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50370)||2000 CL84|| align=right|14,7|| align=right|2,675|| align=right|0,061|| align=right|2,50|| align=right|4,374||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50371)||2000 CT84|| align=right|13,2|| align=right|2,984|| align=right|0,087|| align=right|11,17|| align=right|5,155||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50372)||2000 CF85|| align=right|14,5|| align=right|2,603|| align=right|0,163|| align=right|14,40|| align=right|4,198||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50373)||2000 CR85|| align=right|16,1|| align=right|2,391|| align=right|0,166|| align=right|4,89|| align=right|3,697||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50374)||2000 CG86|| align=right|14,9|| align=right|2,629|| align=right|0,026|| align=right|3,44|| align=right|4,261||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50375)||2000 CJ86|| align=right|15,7|| align=right|2,441|| align=right|0,146|| align=right|3,31|| align=right|3,813||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50376)||2000 CQ86|| align=right|14,9|| align=right|2,230|| align=right|0,123|| align=right|6,16|| align=right|3,330||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50377)||2000 CG88|| align=right|14,1|| align=right|2,897|| align=right|0,056|| align=right|1,84|| align=right|4,930||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50378)||2000 CV88|| align=right|13,5|| align=right|2,932|| align=right|0,164|| align=right|10,94|| align=right|5,020||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50379)||2000 CB89|| align=right|13,1|| align=right|2,540|| align=right|0,294|| align=right|9,63|| align=right|4,048||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50380)||2000 CE89|| align=right|13,9|| align=right|2,544|| align=right|0,189|| align=right|13,67|| align=right|4,057||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50381)||2000 CG89|| align=right|13,7|| align=right|2,591|| align=right|0,181|| align=right|13,28|| align=right|4,169||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50382)||2000 CH89|| align=right|14,4|| align=right|2,740|| align=right|0,090|| align=right|5,97|| align=right|4,535||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50383)||2000 CN89|| align=right|14,5|| align=right|2,608|| align=right|0,118|| align=right|6,73|| align=right|4,212||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50384)||2000 CQ89|| align=right|14,0|| align=right|2,664|| align=right|0,048|| align=right|21,88|| align=right|4,348||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50385)||2000 CZ89|| align=right|14,2|| align=right|2,679|| align=right|0,091|| align=right|15,73|| align=right|4,385||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50386)||2000 CG91|| align=right|15,4|| align=right|2,291|| align=right|0,115|| align=right|5,80|| align=right|3,467||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50387)||2000 CM91|| align=right|14,2|| align=right|2,698|| align=right|0,053|| align=right|7,37|| align=right|4,430||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50388)||2000 CM92|| align=right|14,3|| align=right|3,189|| align=right|0,153|| align=right|0,46|| align=right|5,695||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50389)||2000 CO92|| align=right|14,1|| align=right|2,791|| align=right|0,100|| align=right|3,90|| align=right|4,662||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50390)||2000 CE93|| align=right|14,3|| align=right|2,801|| align=right|0,089|| align=right|9,93|| align=right|4,687||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50391)||2000 CK93|| align=right|14,2|| align=right|2,728|| align=right|0,090|| align=right|9,25|| align=right|4,504||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50392)||2000 CD94|| align=right|14,0|| align=right|2,974|| align=right|0,044|| align=right|10,62|| align=right|5,129||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50393)||2000 CN94|| align=right|14,2|| align=right|2,800|| align=right|0,047|| align=right|8,48|| align=right|4,686||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50394)||2000 CQ94|| align=right|13,8|| align=right|2,745|| align=right|0,117|| align=right|4,95|| align=right|4,547||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50395)||2000 CR94|| align=right|14,0|| align=right|2,541|| align=right|0,126|| align=right|12,60|| align=right|4,049||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50396)||2000 CT94|| align=right|15,4|| align=right|2,391|| align=right|0,125|| align=right|6,70|| align=right|3,696||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50397)||2000 CX94|| align=right|13,0|| align=right|2,605|| align=right|0,203|| align=right|17,60|| align=right|4,204||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50398)||2000 CR96|| align=right|16,1|| align=right|2,251|| align=right|0,112|| align=right|5,39|| align=right|3,377||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50399)||2000 CQ102|| align=right|14,4|| align=right|2,798|| align=right|0,125|| align=right|2,12|| align=right|4,679||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50400)||2000 CU102|| align=right|15,1|| align=right|2,529|| align=right|0,096|| align=right|8,16|| align=right|4,020||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50401)||2000 CJ109|| align=right|14,9|| align=right|2,422|| align=right|0,114|| align=right|9,10|| align=right|3,768||MBA||5. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(50402)||2000 CN111|| align=right|14,5|| align=right|2,686|| align=right|0,155|| align=right|3,22|| align=right|4,400||MBA||6. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(50403)||2000 CB114|| align=right|12,8|| align=right|2,316|| align=right|0,197|| align=right|23,34|| align=right|3,524||MBA||15. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50404)||2000 CV115|| align=right|14,0|| align=right|2,974|| align=right|0,041|| align=right|9,35|| align=right|5,128||MBA||2. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(50405)||2000 CB116|| align=right|15,4|| align=right|2,351|| align=right|0,073|| align=right|5,75|| align=right|3,604||MBA||2. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(50406)||2000 CK116|| align=right|14,8|| align=right|2,528|| align=right|0,180|| align=right|8,18|| align=right|4,020||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50407)||2000 CY117|| align=right|15,2|| align=right|2,851|| align=right|0,087|| align=right|3,15|| align=right|4,814||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50408)||2000 CZ124|| align=right|14,0|| align=right|2,746|| align=right|0,183|| align=right|12,31|| align=right|4,550||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50409)||2000 CO125|| align=right|15,4|| align=right|2,649|| align=right|0,085|| align=right|5,20|| align=right|4,310||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50410)||2000 CK126|| align=right|14,8|| align=right|2,695|| align=right|0,095|| align=right|10,15|| align=right|4,424||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50411)||2000 DS|| align=right|13,0|| align=right|3,042|| align=right|0,208|| align=right|15,90|| align=right|5,305||MBA||24. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|50412 Ewen||2000 DG1|| align=right|14,2|| align=right|2,688|| align=right|0,084|| align=right|3,05|| align=right|4,407||MBA||26. februar 2000||Rock Finder||William Kwong Yu Yeung
|-
|50413 Petrginz||2000 DQ1|| align=right|14,3|| align=right|2,721|| align=right|0,171|| align=right|9,95|| align=right|4,488||MBA||27. februar 2000||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(50414)||2000 DB2|| align=right|13,6|| align=right|3,129|| align=right|0,124|| align=right|4,53|| align=right|5,534||MBA||26. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50415)||2000 DL2|| align=right|15,6|| align=right|2,362|| align=right|0,199|| align=right|3,04|| align=right|3,630||MBA||24. februar 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(50416)||2000 DZ2|| align=right|13,6|| align=right|2,969|| align=right|0,091|| align=right|9,64|| align=right|5,114||MBA||24. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50417)||2000 DY6|| align=right|16,5|| align=right|2,405|| align=right|0,179|| align=right|1,28|| align=right|3,730||MBA||29. februar 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(50418)||2000 DC7|| align=right|13,8|| align=right|2,556|| align=right|0,127|| align=right|16,24|| align=right|4,085||MBA||29. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50419)||2000 DL7|| align=right|12,8|| align=right|3,104|| align=right|0,137|| align=right|16,29|| align=right|5,469||MBA||29. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50420)||2000 DN7|| align=right|14,8|| align=right|2,288|| align=right|0,046|| align=right|7,70|| align=right|3,459||MBA||29. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50421)||2000 DD9|| align=right|14,3|| align=right|3,144|| align=right|0,247|| align=right|4,13|| align=right|5,574||MBA||26. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50422)||2000 DB10|| align=right|14,6|| align=right|3,082|| align=right|0,147|| align=right|5,82|| align=right|5,411||MBA||26. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50423)||2000 DE13|| align=right|15,9|| align=right|2,394|| align=right|0,183|| align=right|5,54|| align=right|3,704||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50424)||2000 DQ13|| align=right|14,6|| align=right|2,668|| align=right|0,075|| align=right|1,95|| align=right|4,358||MBA||28. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50425)||2000 DV13|| align=right|16,5|| align=right|2,383|| align=right|0,164|| align=right|2,43|| align=right|3,679||MBA||28. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50426)||2000 DJ15|| align=right|14,1|| align=right|3,075|| align=right|0,086|| align=right|10,44|| align=right|5,392||MBA||26. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(50427)||2000 DT15|| align=right|13,9|| align=right|3,054|| align=right|0,086|| align=right|11,46|| align=right|5,335||MBA||26. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(50428)||2000 DZ15|| align=right|15,3|| align=right|2,629|| align=right|0,164|| align=right|6,44|| align=right|4,263||MBA||27. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(50429)||2000 DB16|| align=right|13,8|| align=right|2,784|| align=right|0,114|| align=right|15,16|| align=right|4,645||MBA||28. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50430)||2000 DG16|| align=right|15,0|| align=right|2,723|| align=right|0,064|| align=right|9,19|| align=right|4,493||MBA||29. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50431)||2000 DU19|| align=right|15,4|| align=right|2,563|| align=right|0,080|| align=right|1,14|| align=right|4,102||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50432)||2000 DB20|| align=right|16,1|| align=right|2,339|| align=right|0,136|| align=right|2,71|| align=right|3,576||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50433)||2000 DC22|| align=right|14,5|| align=right|2,750|| align=right|0,258|| align=right|8,84|| align=right|4,559||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50434)||2000 DG23|| align=right|14,4|| align=right|2,809|| align=right|0,165|| align=right|0,85|| align=right|4,707||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50435)||2000 DH23|| align=right|14,3|| align=right|2,618|| align=right|0,167|| align=right|13,72|| align=right|4,234||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50436)||2000 DK23|| align=right|14,7|| align=right|2,668|| align=right|0,091|| align=right|2,61|| align=right|4,356||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50437)||2000 DX23|| align=right|14,9|| align=right|2,729|| align=right|0,120|| align=right|1,43|| align=right|4,507||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50438)||2000 DZ24|| align=right|14,9|| align=right|2,525|| align=right|0,144|| align=right|1,98|| align=right|4,012||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50439)||2000 DW26|| align=right|15,3|| align=right|2,762|| align=right|0,007|| align=right|5,92|| align=right|4,589||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50440)||2000 DD29|| align=right|14,5|| align=right|2,692|| align=right|0,090|| align=right|3,29|| align=right|4,416||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50441)||2000 DD30|| align=right|15,6|| align=right|2,695|| align=right|0,020|| align=right|6,28|| align=right|4,423||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50442)||2000 DL32|| align=right|14,1|| align=right|2,701|| align=right|0,193|| align=right|12,75|| align=right|4,438||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50443)||2000 DO32|| align=right|14,9|| align=right|2,982|| align=right|0,013|| align=right|10,08|| align=right|5,148||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50444)||2000 DG34|| align=right|14,6|| align=right|2,729|| align=right|0,119|| align=right|8,22|| align=right|4,509||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50445)||2000 DH35|| align=right|15,9|| align=right|2,537|| align=right|0,085|| align=right|1,14|| align=right|4,041||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50446)||2000 DD36|| align=right|15,4|| align=right|2,610|| align=right|0,082|| align=right|0,75|| align=right|4,217||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50447)||2000 DQ37|| align=right|16,0|| align=right|2,464|| align=right|0,198|| align=right|2,11|| align=right|3,866||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50448)||2000 DZ37|| align=right|15,3|| align=right|2,597|| align=right|0,089|| align=right|1,19|| align=right|4,185||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50449)||2000 DG38|| align=right|15,5|| align=right|2,398|| align=right|0,156|| align=right|2,68|| align=right|3,714||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50450)||2000 DS38|| align=right|15,3|| align=right|2,648|| align=right|0,134|| align=right|3,65|| align=right|4,309||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50451)||2000 DF41|| align=right|16,0|| align=right|2,351|| align=right|0,248|| align=right|2,87|| align=right|3,603||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50452)||2000 DT41|| align=right|14,4|| align=right|2,927|| align=right|0,074|| align=right|3,14|| align=right|5,006||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50453)||2000 DJ46|| align=right|14,9|| align=right|2,336|| align=right|0,194|| align=right|6,05|| align=right|3,569||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50454)||2000 DT48|| align=right|16,3|| align=right|2,387|| align=right|0,181|| align=right|0,80|| align=right|3,686||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50455)||2000 DX52|| align=right|14,3|| align=right|2,722|| align=right|0,142|| align=right|1,98|| align=right|4,489||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50456)||2000 DW53|| align=right|14,3|| align=right|2,627|| align=right|0,081|| align=right|1,91|| align=right|4,258||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50457)||2000 DZ53|| align=right|14,8|| align=right|2,693|| align=right|0,101|| align=right|1,92|| align=right|4,419||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50458)||2000 DC55|| align=right|14,2|| align=right|2,874|| align=right|0,059|| align=right|2,21|| align=right|4,871||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50459)||2000 DZ55|| align=right|15,6|| align=right|2,400|| align=right|0,163|| align=right|2,94|| align=right|3,717||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50460)||2000 DK56|| align=right|14,1|| align=right|3,211|| align=right|0,124|| align=right|13,50|| align=right|5,754||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50461)||2000 DZ58|| align=right|13,8|| align=right|3,189|| align=right|0,097|| align=right|1,87|| align=right|5,695||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50462)||2000 DU60|| align=right|13,4|| align=right|3,195|| align=right|0,173|| align=right|2,31|| align=right|5,709||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50463)||2000 DF63|| align=right|14,2|| align=right|2,749|| align=right|0,148|| align=right|5,06|| align=right|4,557||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50464)||2000 DT63|| align=right|14,4|| align=right|2,615|| align=right|0,263|| align=right|3,75|| align=right|4,228||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50465)||2000 DW64|| align=right|15,4|| align=right|2,490|| align=right|0,113|| align=right|6,18|| align=right|3,930||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50466)||2000 DA66|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,160|| align=right|1,83|| align=right|3,659||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50467)||2000 DU66|| align=right|14,4|| align=right|3,100|| align=right|0,129|| align=right|1,93|| align=right|5,456||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50468)||2000 DA69|| align=right|14,1|| align=right|2,611|| align=right|0,154|| align=right|2,07|| align=right|4,218||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50469)||2000 DL69|| align=right|16,2|| align=right|2,372|| align=right|0,162|| align=right|1,71|| align=right|3,652||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50470)||2000 DQ69|| align=right|16,3|| align=right|2,340|| align=right|0,127|| align=right|7,46|| align=right|3,580||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50471)||2000 DT69|| align=right|15,7|| align=right|2,393|| align=right|0,161|| align=right|1,35|| align=right|3,701||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50472)||2000 DH71|| align=right|15,6|| align=right|2,294|| align=right|0,113|| align=right|4,73|| align=right|3,474||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50473)||2000 DB72|| align=right|14,8|| align=right|2,801|| align=right|0,094|| align=right|2,49|| align=right|4,686||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50474)||2000 DY72|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,167|| align=right|0,37|| align=right|3,659||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50475)||2000 DQ73|| align=right|14,4|| align=right|2,889|| align=right|0,070|| align=right|2,37|| align=right|4,909||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50476)||2000 DT73|| align=right|14,6|| align=right|2,621|| align=right|0,118|| align=right|1,89|| align=right|4,244||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50477)||2000 DE74|| align=right|15,5|| align=right|2,693|| align=right|0,061|| align=right|3,94|| align=right|4,420||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50478)||2000 DN74|| align=right|14,8|| align=right|2,598|| align=right|0,088|| align=right|2,74|| align=right|4,186||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50479)||2000 DR74|| align=right|14,1|| align=right|2,710|| align=right|0,105|| align=right|1,64|| align=right|4,462||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50480)||2000 DU74|| align=right|14,9|| align=right|2,640|| align=right|0,106|| align=right|2,70|| align=right|4,289||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50481)||2000 DD75|| align=right|14,6|| align=right|2,633|| align=right|0,049|| align=right|2,39|| align=right|4,271||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50482)||2000 DF75|| align=right|14,7|| align=right|2,771|| align=right|0,086|| align=right|2,19|| align=right|4,612||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50483)||2000 DR79|| align=right|14,4|| align=right|2,634|| align=right|0,204|| align=right|12,10|| align=right|4,274||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50484)||2000 DB83|| align=right|15,7|| align=right|2,455|| align=right|0,098|| align=right|7,22|| align=right|3,846||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50485)||2000 DX83|| align=right|15,3|| align=right|2,748|| align=right|0,121|| align=right|6,38|| align=right|4,555||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50486)||2000 DY84|| align=right|16,6|| align=right|2,384|| align=right|0,159|| align=right|6,04|| align=right|3,681||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50487)||2000 DH85|| align=right|14,7|| align=right|2,376|| align=right|0,134|| align=right|7,93|| align=right|3,662||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50488)||2000 DA86|| align=right|14,9|| align=right|2,420|| align=right|0,137|| align=right|6,55|| align=right|3,764||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50489)||2000 DY87|| align=right|15,4|| align=right|2,392|| align=right|0,151|| align=right|6,95|| align=right|3,698||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50490)||2000 DO88|| align=right|15,7|| align=right|2,381|| align=right|0,100|| align=right|12,42|| align=right|3,672||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50491)||2000 DL92|| align=right|15,1|| align=right|2,624|| align=right|0,141|| align=right|3,60|| align=right|4,249||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50492)||2000 DB93|| align=right|16,1|| align=right|2,433|| align=right|0,161|| align=right|2,25|| align=right|3,794||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50493)||2000 DL93|| align=right|14,6|| align=right|2,870|| align=right|0,026|| align=right|2,50|| align=right|4,860||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50494)||2000 DM93|| align=right|14,5|| align=right|2,622|| align=right|0,163|| align=right|3,70|| align=right|4,246||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50495)||2000 DU93|| align=right|13,0|| align=right|2,796|| align=right|0,210|| align=right|9,27|| align=right|4,675||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50496)||2000 DA94|| align=right|15,0|| align=right|2,706|| align=right|0,034|| align=right|3,36|| align=right|4,451||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50497)||2000 DO94|| align=right|15,2|| align=right|2,566|| align=right|0,045|| align=right|4,95|| align=right|4,109||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50498)||2000 DU95|| align=right|14,1|| align=right|2,668|| align=right|0,201|| align=right|5,87|| align=right|4,357||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50499)||2000 DH96|| align=right|14,3|| align=right|2,683|| align=right|0,125|| align=right|2,99|| align=right|4,394||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50500)||2000 DU96|| align=right|15,9|| align=right|2,432|| align=right|0,136|| align=right|1,69|| align=right|3,792||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov